Amerikai Egyesült Államok
Caswell megye (Észak-Karolina)
Caswell (Maine)
Caswell (Wisconsin)